Wormeck ist der Familienname folgender Personen:
 Elsa Wormeck alias Elsa for Toys (* 1968), deutsche Designerin und Clubkünstlerin
 Hans-Jürgen Wormeck (* 1941), deutscher Grafiker und Maler